

Patronyme 
 Antonio Santucci (? -1613), astronome italien 
 Françoise-Marie Santucci, journaliste et auteur d'origine française
 Luigi Santucci (1918-1999), écrivain italien
 Pierre-Marie Santucci (?-2009), membre actif du Gang de la brise de mer
 Serge Santucci (1944-), un sculpteur et graveur français.
 Vincenzo Santucci (1796-1861), cardinal italien

Voir aussi 
 Palais Santucci dans les Abruzzes en Italie.

Homonymie de patronyme